Aspérula é o nome comum dado a diversos táxones vegetais:
 Aspérula-odorífera (Gallium odoratum)
 Galium mollugo subsp. erectum
 Galium mollugo subsp. mollugo

Ver também 
Asperula